

Тане (Кот-д'Ор) — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор, Франція

Тане — громада в кантоні Во
 Тане (озеро) — гірське прісне озеро

Інше 
 Тане Наумов
 Тане (міфологія)